Квантовая биохимия — область науки, возникшая на стыке биохимии, квантовой механики и квантовой химии. Основной задачей квантовой биохимии является исследование методами квантовой механики и квантовой химии электронной структуры биологически активных макромолекул (ДНК, РНК, белков, пептидов, порфиринов), связей и комплексов, и биологическое истолкование проведённых квантовохимических расчётов, получение биологически значимой информации.

Квантово-химические расчёты электронной структуры нуклеотидных оснований ДНК впервые провели Бернар Пюлльман и Альберта Пюлльман в 1958 году.

См. также 
 Квантовая химия
 Квантовая биология
 УДК 577.33 Квантовая биохимия. Квантовые явления в биологических системах

Литература 

 
 
 
 
 Коварский В. А. «Квантовые процессы в биологических молекулах. Ферментативный катализ». Успехи физических наук. 1999. Том 169. С. 889—908. 
 Matta C.F. (Ed.) Quantum Biochemistry. Wiley-VCH, 2010. 978 pages ISBN 3527323228
 Simon Z., Quantum Biochemistry and Specific Interactions. Taylor and Francis, 1976. 251p. ISBN 978-0-85626-087-2 and ISBN 0-85626-087-8.
 Stocken L.A., Ord M.G. (Eds.), Quantum Leaps in Biochemistry. Volume 2 (Foundations of Modern Biochemistry) Elsevier Science, 1996. 268 pages ISBN 0762300779
 Stcherbic V.V., Buchatsky L.P., Quantum Genetics. Publisher: Science Publishers, 2007. 174 pages ISBN 157808508X

Квантовая химия